Le nom Perse peut désigner l'Empire perse, la région historique, son peuple et sa langue. L'adjectif perse ce qui se rapporte à l'un ou à l'autre.

Sciences et techniques 
  est un genre éteint de mollusques gastéropodes, de la famille des Fasciolariidae.
 La Véronique de Perse (Veronica persica) est plante annuelle adventice à petites fleurs bleues, poussant abondamment dans les jardins.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 Dans la mythologie grecque, « la déesse aux yeux pers » désigne Athéna.
 Les Perses sont un peuple indo-européen apparu en Iran vers le  et cité dès le  par Hérodote et Thucydide.
 L'Empire perse est un empire s'étendant de la Thrace au nord-ouest de l'Inde et de l'Égypte. On distingue l'Ancien Empire perse des Achéménides (550-330 ) et le Nouvel Empire perse des Sassanides (224-651).

Linguistique 
 Le vieux perse et le moyen perse sont des langues mortes à l'origine de l'actuel persan (parfois appelé perse).

Culture et société 
 Le bleu de Perse est un bleu soutenu, tendant vers le violet ou le vert. Une chose de cette couleur est dite perse (masculin : pers).
 Les Perses est une tragédie d'Eschyle, jouée en 472  à Athènes (Grèce).

Anthroponyme 
 Perse (Aulus Persius Flaccus, 34-62) est un auteur latin.
 Saint-John Perse (1887-1975) est un poète et diplomate français.
 Salman le Perse (568-657) est un compagnon de Mahomet et l'un des premiers musulmans non arabes.

Toponyme 

 la Perse, nom traditionnel de l'Iran et son nom officiel jusqu'en 1979 ;
 la Perse, une rivière de Vidzeme, en Lettonie.

Perse